Александр Лаговари (Lahovari; ,  — , ) — румынский государственный деятель.

Брат государственных деятелей Якоба и Иоана Лаговари.

Участвовал в свержении князя Кузы и избрании князя Карла; выбранный в депутаты, основал совместно с Карлом и партию «молодой правой». Несколько раз занимал министерские посты; был одним из руководителей оппозиции, выступавшей против министерства Братиано. С 1891 по 1895 был министром иностранных дел в кабинете Катарджи.

Источники 
 

Персоналии по алфавиту
Политики XIX века
Государственные деятели Румынии